Abbazia di San Benigno – abbazia a Digione
 Abbazia di San Benigno – abbazia a Genova
 Abbazia di San Benigno – altra denominazione dell'Abbazia di Fruttuaria